Troy  o Troia (pel·lícula) , drama històric dirigit el 2004 per Wolfgang Petersen
 Unça troy, unitat de mesura de massa anglosaxona
 Toponímia:
 Troy (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Troy (Carolina del Nord)
 Troy (Carolina del Sud)
 Troy (Idaho)
 Troy (Illinois)
 Troy (Indiana)
 Troy (Kansas)
 Troy (Maine)
 Troy (Michigan)
 Troy (Missouri)
 Troy (Montana)
 Troy (Nova York)
 Troy (Nou Hampshire)
 Troy (Ohio)
 Troy (Pennsilvània)
 Troy (Tennessee)
 Troy (Texas)
 Troy (Vermont)
 Troy Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 East Troy, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Biografies:
 Troy Alves (1966), culturista
 Troy Bayliss (Taree, Nova Gal·les del Sud, 1969), pilot de motociclisme australià
 Troy Corser (Wollongong, 1971), pilot australià de motociclisme de velocitat
 Troy Murphy (1980, Morristown, Nova Jersey), jugador nord-americà de bàsquet
 Troy Ruttman, pilot estatunidenc de curses automobilístiques